У́лица Житко́ва и У́лица Бори́са Житко́ва — название улиц в различных населённых пунктах в честь русского и советского писателя Бориса Степановича Житкова.

Россия 
 Улица Бориса Житкова — улица в Тюмени.

Украина  
 Улица Житкова — улица в Донецке.
 Улица Бориса Житкова — улица в Киеве.
 Улица Житкова — улица в Одессе.